Зеленогорское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Зеленогорское сельское поселение — в Моркинском районе Республики Марий Эл.
 Зеленогорское сельское поселение — в Вышневолоцком районе Тверской области
 Зеленогорское сельское поселение — в Белогорском районе Крыма.